Finkenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Finkenstein am Faaker See, Gemeinde in Kärnten
 Finkenstein (Oppeln), Stadtteil der Stadt Oppeln in Oberschlesien
 Drozdowo (Chojna) in Westpommern
 Naturschutzgebiet Finkenstein in Oberbayern
 Kagel-Finkenstein in Brandenburg

 Finkenstein, 650 m, Berg im Fichtelgebirge
 Burgruine Finkenstein, Burgruine in Kärnten

Finkenstein ist der Familienname folgender Personen:
  von Finkenstein, deutsche Esikunstläuferin, 20. Jhd.
 Daniel Finkenstein (* 1987), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Finckenstein